

Matériau 
 Matériau réfractaire : matériau ou substance qui résiste à la chaleur.
 Substance réfractaire : en planétologie, matériau ayant une température d'ébullition relativement élevée ; opposé à substance volatile.

Comportement 
 Personne réfractaire : se dit d'une personne qui refuse un ordre.
 Réfractaire à l'armée : personne qui recourt à l'insoumission, la désertion, l'objection de conscience, le refus d'obéissance et la résistance fiscale.
 Clergé réfractaire : en France, prêtres et pasteurs ayant refusé la loi sur la constitution civile du clergé pendant la Révolution française ; en Angleterre, les  étaient les catholiques refusant d'assister aux offices religieux de l'Église anglicane.
 Réfractaire au service du travail obligatoire, instauré par le régime de Vichy, qui ont mené à la création d'une insigne du réfractaire au STO.

Presse 
 Le Réfractaire (1974-1983), journal antimilitariste fondé par May Picqueray.

Film 
 Réfractaire, film sorti en 2009

Voir aussi 
 Décret contre les prêtres réfractaires